Craig Thomson est un footballeur écossais.
 Craig Thomson est un arbitre de football écossais.
 Craig Thomson est un homme politique australien.

Voir aussi